De 15e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1992 in de Bulgaarse plaats Sofia. Het toernooi werd gewonnen door het Oostenrijkse BSC Feibra Linz.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1992
Sport in 1992
Europees kampioenschap in Bulgarije
Sportevenement in Sofia